En Pologne, Trześniów peut désigner :
 Trześniów, village de la voïvodie de Lubusz.
 Trześniów, village de la voïvodie des Basses-Carpates.